El término cloruro de hierro hace referencia a dos compuestos inorgánicos:
El cloruro de hierro (II) o cloruro ferroso, de fórmula FeCl2.
El cloruro de de hierro (III) o cloruro férrico, de fórmula FeCl3.